Höhl oder Hoehl steht für:

Familiennamen:
 André Höhl (* 1967), deutscher Tänzer, Kabarettist und Schauspieler
 Gudrun Höhl (1918–2009), deutsche Geographin
 Hans Leopold Höhl (1910–1995), deutscher Kaufmann, Politiker und Honorarkonsul für Österreich
 Johann Heinrich Höhl (1904–1982), deutscher Maler
 Leopold Höhl (1844–1896), auch: Johann Leopold Höhl oder Rhoenanus (Pseudonym), deutscher Pfarrer und Schriftsteller
 Martha Höhl (1930–2018), von 1976 bis 1992 Leitende Bibliotheksdirektorin der Stadtbibliothek Bremen
 Thomas Höhl (* 1967), deutscher Lektor, Autor und Übersetzer
 Wolfgang Höhl (* 1964), österreichischer Architekt und Autor

Ortsnamen:
 Höhl (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Höhl (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Unternehmen:
 Landkelterei Höhl, Maintal-Hochstadt
 Willy Hoehl, im 19. Jahrhundert von dem Buchdruckereibesitzer Höhl gegründete Lithographische Kunst-Anstalt und überregional tätiger Ansichtskartenverlag mit Sitz in Hannover

Siehe auch:
 Hohl
 Höhle
 Höll